Dom Quixote — livro do espanhol Miguel de Cervantes (Don Quijote de la Mancha)
 Publicações Dom Quixote — editora portuguesa
 Don Quixote (filme de 1915) — de Edward Dillon
 Don Quixote (filme de 2015) — de David Beier
 Dom Quixote (ópera) — (1910) do francês Jules Massenet
 Dom Quixote das Crianças  — (1936) livro do brasileiro Monteiro Lobato
 Don Quixote (revista) — (1895-1903) editada e ilustrada no Brasil por Angelo Agostini
 D. Quixote (revista) — (1917-1927) editada no Brasil por Manuel Bastos Tigre
 Revista Quixote  — (1947-1952) editada em Porto Alegre, Brasil

Ou ainda:
 Vida do Grande D. Quixote de la Mancha e do Gordo Sancho Pança  — (1733) peça teatral do português António José da Silva